Quint Hortensi Hòrtal (cònsol 69 aC), cònsol i orador romà.
 Quint Hortensi Hòrtal (pretor), pretor romà i governador de Macedònia, fill de l'anterior.